Označení USS Bataan nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Bataan (CVL-29), lehká letadlová loď třídy Independence sloužící v letech 1943–1954
 USS Bataan (LHD-5), vrtulníková výsadková loď třídy Wasp sloužící od roku 1997